Палиашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Палиашвили, Вахтанг Леванович (1919—1980) — грузинский дирижёр. Сын Л. П. Палиашвили и племянник 3. П. Палиашвили.
 Палиашвили, Захарий Петрович (1871—1933) — самый известный представитель семьи грузинских музыкантов Палиашвили, композитор, имя которого носит Тбилисский театр оперы и балета.
 Палиашвили, Иван Петрович (по русской сцене — Палиев; 1868 — 1934) — грузинский дирижёр и педагог. Брат 3. П. Палиашвили.
 Палиашвили, Леван Петрович (1895—1976) — грузинский композитор, педагог. Брат 3. П. Палиашвили.
 Палиашвили, Поликарп Петрович (1875—1941) — грузинский хоровой дирижёр. Брат 3. П. Палиашвили.
 Палиашвили, Юлия Николаевна — певица, Заслуженный артист Грузинской ССР